Hondo ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Haupthalle (Buddhistischer Tempel Japan)
 Hondo (), für Hokkaidō, Honshū, Kyūshū und Shikoku als die vier (mit Okinawa Hontō fünf)  japanischen Hauptinseln
 Hondo (New Mexico), Ort in den USA
 Hondo (Texas), Ort in den USA
 Hondo (Kumamoto), japanische Stadt in der Präfektur Kumamoto
 Río Hondo (Belize), Fluss in Belize
 Calderón Hondo, Vulkan auf Fuerteventura

Siehe auch:
 Río Hondo

Hondo steht für:
 Ringo (Comic), Alternativname der Comicserie von William Vance

Hondo ist der Familienname folgender Personen:
 Danilo Hondo (* 1974), deutscher Radrennfahrer
 Med Hondo (1936–2019), mauretanischer Regisseur

Hondo ist der Titel folgender Filme:
 Man nennt mich Hondo, ein Western mit John Wayne
 Hondo (1967), TV-Western mit Ralph Taeger
 Hondo (Fernsehserie), Westernserie mit 17 Episoden mit Ralph Taeger von 1967